Advanced SystemCare  — это комплекс утилит для оптимизации ПК, обеспечивает автоматический сервис по удалению вредоносных программ, исправлению ошибок в реестре, защите личных данных, очистке системы и повышению производительности. Присутствуют модули по защите настроек браузера, ускорению доступа при пользовании Интернетом, а также защиту от вирусов, но не может заменить полноценный антивирус.

Описание 
Утилита распространяется в двух вариантах FREE и PRO. Особенностью FREE версии является чистка, коррекция и базовая оптимизация системы, а также базовая защита от угроз безопасности. Pro версия включает в себя более автоматизированные средства для увеличения скорости работы ПК, более глубокую очистку реестра, автоматическую и активную оптимизацию операционной системы, сканирования и удаления вредоносных программ и программ-шпионов, 24/7 техническая поддержка, автоматическое обновление, а также различные скины и темы. Изначально программа планировалась создателями как антивирус, но впоследствии была выпущена как оптимизатор, а версия Advanced SystemCare Ultimate вышла как антивирус с полным наборов инструментов для оптимизации ПК.

Версия Advanced SystemCare Ultimate — антивирус на основе технологий от BitDefender и собственного защитного механизма фирмы IObit с интегрированными функциями оптимизации (Advanced SystemCare PRO).

Программа Advanced SystemCare Free/PRO принадлежит к категории универсальных утилит оптимизации и чистки системы, является не полным аналогом таких программ как CCleaner, Glary Utilities, Auslogics BoostSpeed, Reg Organizer и пр. Участвует в рейтингах программ по оптимизации компьютера и имеет положительные отзывы от пользователей и специалистов, а также получила несколько знаков отличия от известных компьютерных журналов.

Advanced SystemCare поддерживает работу на ОС Windows:
 Windows XP
 Windows Vista
 Windows 7
 Windows 8
 Windows 10

Интерфейс 
Advanced SystemCare Free/PRO переведена на 39 языков, включая английский язык, русский язык, украинский язык, белорусский язык и др.

Возможности 
 Базовая защита от компьютерных угроз, блокирование несанкционированного доступа к личным данным
 Базовая оптимизация системы
 Настройка системы для максимальной производительности
 Защита при скачивании и совместном использовании файлов
 Оптимизация в режиме реального времени с Active Boost
 Очистка системного реестра
 Более 20 средств для оптимизации работы компьютера
 Блокирование несанкционированного доступа к личным данным
 Восстановление удаленных файлов
 Оптимизировать компьютер по расписанию
 Менеджер процессов

Ссылки 
 Обзор Advanced SystemCare от Softkey
 О выпуске обновленной утилиты Advanced SystemCare от club.cnews.ru

Примечания 

Антивирусы
Антишпионские программы
Shareware
Программное обеспечение для Windows